Oligoradiata är ett släkte av pilmaskar. Oligoradiata ingår i familjen Sagittidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pilmaskar
Oligoradiata